Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2000 года среди мужчин весом до 73 кг проходили в 2000.

Результаты

Матчи за бронзу

Примечания 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2000